Juocevičius ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
 Juocevičiūtė (ledig)
 Juocevičienė (verheiratet)

Namensträger 

 Algimantas Juocevičius (1944–2015), litauischer Politiker
 Juozas Vytautas Juocevičius (* 1947), sowjetischer Boxer

Familienname
Litauischer Personenname